Kubern steht für:

 Kubern: 1915–1918 und 1940–1944 der verdeutschte Name von Cuvry, Département Moselle, Frankreich

Kubern ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Kubern (1945–2014), deutscher Fußballspieler